Rock Me pode se referir a:

 "Rock Me", canção de Melanie C;
 "Rock Me", canção da banda Riva;
 "Rock Me", canção de ABBA.
 "Rock Me", canção de One Direction.

Ver também
 Rock Me Amadeus

Desambiguação